Kassandra – comune della Grecia situato nella periferia della Macedonia Centrale
 Kassandra – personaggio di Assassin's Creed
114 Kassandra – asteroide scoperto nel 1871
Cassandra (Kassandra) – romanzo di Christa Wolf del 1983

Pagine correlate 
Cassandra